Тольна () — город в центре Венгрии, в медье Тольна. Население — 12 184 жителя (2001). Тольна расположена примерно в 10 километрах к северо-востоку от областного центра Сексарда, и в 10 километрах от Дуная.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии